Emisja – w ujęciu ogólnym: działanie polegające na przenoszeniu jakiegoś elementu układu do jego otoczenia. Czasem może się wydawać, że emisja polega na tworzeniu czegoś przez układ.

W szczególności dla różnych środowisk znaczenia mogą być następujące:

Fizyka 
Zjawisko polegające na wysyłaniu energii w dowolnej postaci.

Rodzaje emisji:
 emisja cząstek
 emisja elektronów
 emisja polowa
 emisja fotoelektronowa (fotoemisja)
 emisja termoelektronowa – termoemisja
 emisja neutronów
 emisja promieniowania
 emisja spontaniczna
 emisja wymuszona
 emisja wtórna

Ekonomia 
 emisja pieniądza
 emisja papierów wartościowych
 emisja akcji
 emisja znaczków pocztowych

Inne 
 emisja głosu (wokalistyka)
 emisja zanieczyszczeń (inżynieria środowiska)
 emisja programu (media)
 emisja radiowa
 emisje radiowe stosowane w krótkofalarstwie

Zobacz też 
 emitent
 emiter
 transmisja
 audycja